Мажар () — сербская фамилия.

Известные носители 
 Мажар, Ивица (1915—1941) — югославский партизан Второй мировой войны, Народный герой Югославии.
 Мажар, Николай Евгеньевич (род. 1954) — бывший ректор упразднённого Смоленского гуманитарного университета, доктор педагогических наук, профессор.
 Мажар, Йосип (1912—1944) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии и Народный герой Югославии.

Мажар — казахский род племени аргын.